Długołęka (gemeente)
 Długołęka (Neder-Silezië)
 Długołęka (Groot-Polen)
 Długołęka (Łódź)
 Długołęka (Mazovië)
 Długołęka (Podlachië)
 Długołęka (Święty Krzyż)
 Długołęka (West-Pommeren)

Zie ook:
 Długołęka-Koski
 Długołęka Wielka